Elijah and Other Poems – tomik wierszy Barbary Miller Macandrew (albo MacAndrew), podpisanej na stronie tytułowej jako B.M., opublikowany w 1885 i wznowiony w 1901 w Londynie nakładem oficyny T. Nelson and Sons. Zbiorek zawiera między innymi poemat epicki Elijah, napisany wierszem białym.

Beneath the silent stars I stand alone, 
And hear the hollow murmur of the stream, 
The whisper of the palm-trees faintly touched 
And troubled by this wandering wind that woke 
When the red sun went down: alone I stand, 
And see as in a dream these bending skies, 
And hear the wind go by. And every sound 
Is sorrowful, and every star is dim; 
For God has taken from my head this day 
My Master, as He said. 

Tomik zawiera też wiersz To Jesus by Night.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
Angielskie utwory poetyckie
Utwory literackie oparte na Biblii
Utwory literackie z 1901